Kinabalu kan verwijzen naar:
 Kota Kinabalu; een plaats in Sabah, Maleisië
 Mount Kinabalu (Gunung Kinabalu); een berg in Sabah, Maleisië